Antônio Gonçalves Chaves Júnior foi um senador do Brasil durante a República Velha (ou Primeira República).

Ver também 
Senado Federal do Brasil
Lista de senadores do Brasil

Chaves Junior, Antonio Gonçalves